

Pessoas
William L. Marcy

Localidades

 Marcy (Aisne)
 Marcy (Nièvre)
 Marcy (Ródano)

Desambiguação